Une bouée est un flotteur qui peut marquer un endroit où porter des éléments ou des personnes :

Bouées utilitaires 
 Bouée de sauvetage, aide à la flottaison des naufragés ou autres personnes ayant chûté dans l'eau ;
 Bouée de débarquement, aide à la flottaison des militaires en débarquement ;
 Bouée de balisage, marque flottante qui signale aux navigateurs des zones sûres telles des chenaux ou des zones à éviter ;
 Bouée d'amarrage, appelée également corps-mort ou coffre, pour l'amarrage des bateaux ;
 Bouée météorologique, équipée de systèmes permettant la mesure de paramètres météorologiques et océanographiques, ainsi que la transmission de ces données à terre par liaison radio VHF ou par satellite ;

Bouées utilisées pour les loisirs 
 La bouée de loisirs nautiques, utilisée sur la mer ou dans un plan d'eau ou piscine pour maintenir une personne en flottaison ;
 Les bouées, une attraction aquatique de parc d'attraction ou de toboggan aquatique de parc aquatique ;
 La bouée tractée, attraction en structure gonflable tractée par un bateau à grande vitesse.

Toponyme 
 Bouée, une commune française de la Loire-Atlantique.

Patronyme 

 Charles-Édouard Bouée (1969-), homme d'affaires français.

Titre d'œuvre 
 La Bouée, film muet français de 1909.